Jean Ferrari peut désigner :

 Jean Ferrari (1907-1987), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Jean-Noël Ferrari (né en 1974), escrimeur français ;
 Jean Ferrari Chiabra (né en 1975), footballeur péruvien.